К северу от станции линия поворачивает на восток. Этот поворот — крайняя северная точка линии Шестой авеню, за поворотом уже идёт линия 63-й улицы.

Станция представлена двумя путями и одной островной платформой. Станция была открыта как конечная, но с продлением линии по 63-й улице (1989 год) конечной она быть перестала. Стены облицованы белой плиткой. Название станции традиционно располагается на колоннах, а также на стенах.

Станция была запечатлена в нескольких фильмах. Здесь снимался один из кадров фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке»: бандиты Гарри и Марв проходят через выход из метро. Камерой заснята этикетка JFK Express, который ещё ходил во время съёмок. Также здесь снимался фильм 2011 года «Убойное Рождество Гарольда и Кумара», в сцене, где Гарольд и Кумар несут ёлку.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 57th Street 
 Station Reporter — F Train
 57th Street entrance from Google Maps Street View 
 56th Street entrance from Google Maps Street View